Die Gauliga Württemberg 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Württemberg im Fußball. Die Meisterschaft gewann der VfB Stuttgart mit sieben Punkten Vorsprung auf die punktgleichen Mannschaften 1. SSV Ulm, Sportfreunde Stuttgart und Union Böckingen. Lange Zeit hatten die stark aufspielenden Böckinger mit den Cannstattern mithalten können, bis der VfB den Wiederaufsteiger im direkten Duell mit einem demoralisierten 8:1-Kantersieg besiegte und sich souverän die zweite Gaumeisterschaft nach 1935 sicherte. In der Endrunde um die deutsche Meisterschaft setzte sich der VfB Stuttgart in seiner Vorrundengruppe durch und wurde am Ende Dritter. Die Abstiegsränge belegten die SpVgg Cannstatt sowie Neuling SV Göppingen. Der direkte Wiederaufstieg in die Gauliga gelang dem Vorjahresabsteiger FV Ulm 1894, außerdem setzte sich der VfR Schwenningen in der Aufstiegsrunde der Bezirksklassensieger durch.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Literatur 
 

1936
Fußballsaison 1936/37